

Patronymie
 Hermann Recknagel (1892-1945) est un General der Infanterie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Hermann Recknagel (1869-1919) est un ingénieur en génie climatique et le fondateur du Recknagel.